Schlösslesklinge – abgeleitet vom Wort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ und vom dialektalen Diminutiv Schlössle für Schloss – heißen einige enge Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Schlösslesklinge (Herrenbach) – zwei Seitentäler zum Herrenbach bei Schlichten, Stadt Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Vordere Schlösslesklinge, rechtes Seitental
 Hintere Schlösslesklinge, rechtes Seitental

Siehe auch:
 Schlossklinge